Little Bear steht für:

 Little Bear, Originaltitel von Der kleine Bär, kanadische Zeichentrick-Fernsehserie
 Little Bear, Spitzname von Chester Zardis (1900–1990), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Little Bear, Alternativname von Imasees (um 1850–1921), Krieger der Cree, siehe Big Bear

Siehe auch:
 Little Bear Island (Begriffsklärung)